

Дар'їно — присілок, Гафурійський район, Башкортостан
 Дар'їно — присілок, Мелеузівський район, Башкортостан